Сайфиддинов, Далер — «Мастер спорта международного класса», «Заслуженный мастер спорта Республики Таджикистан».

Биография 
Родился в 1984 году в городе Душанбе Таджикистан. Родной брат (старший) Сайфиддинова Дилшода. В настоящее время проживает в США.

На открытом Кубке Европы («Кубок „Петра Великого“») 4-5 декабря 2004 г. в Санкт-Петербурге в финальном бою в весовой категории до 71 кг. Сайфиддинов Далер сражался с Бахрамовым Шахобом. Оба единоборца оказались воспитанниками Национальной Федерации Таэквон-до РТ. Поединок окончился в пользу Бахрамова Шахоба.

Спортивные достижения 
 Чемпион Мира среди юниоров 
1998 г., Личный спарринг,среди мужчин до 52 кг. 
 Чемпион Мира среди мужчин
 2001 г. . Командное силовое разбивание, 
 2003 г. . Командная спецтехника, среди мужчин, 
 2007 г. . Комплексные упражнения (тыли) среди мужчин  
 2009 г. . Личный спарринг среди мужчин до 78 кг.  
 Победитель Кубка Европы 
2000 г. .  Личный спарринг, среди мужчин до 54 кг, 
2001 г. . Командные тыли, среди мужчин, 
2003 г. . Командные тыли, среди мужчин, 
2004 г. . Командный спарринг, среди мужчин  
2006 г. . Личный спарринг, среди мужчин до 71 кг. 
 Чемпион Азии 
2002 г. . Командный спарринг, 
2006 г. .   Личный спарринг, среди мужчин до 71 кг.  
2008 г. .  Личный спарринг среди мужчин до 71 кг. .  Командный спарринг, среди мужчин. . Самооборона среди мужчин. 
 Абсолютный Чемпион Азии — 2008 года .  Личный спарринг среди мужчин до 71 кг. .  Командный спарринг, среди мужчин. .  Самооборона среди мужчин. 
 Абсолютный Чемпион Мира — 2009 года 1) Личный спарринг среди мужчин до 78 кг. 2) Комплексное упражнение (тыли), среди мужчин. 3) Самооборона среди мужчин.
 Обладатель чёрного пояса IV дан — воспитанник Федерации Таеквондо и Кикбоксинга Республики Таджикистан.

См. также 
 Шахоб Бахрамов
 Дилшод Сайфиддинов
 Мария Чернова
 Анвар Азизов
 Далер Тюряев

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20161218013352/http://www.taekwon-do.tj/ Официальный сайт

Чемпионы мира по тхэквондо
Персоналии:Таджикистан
Тхэквондисты Таджикистана
Родившиеся в Душанбе
Чемпионы мира по тхэквондо (ITF)